Iguchi ist der Familienname folgender Personen:

 Bryan Iguchi (* 1973), US-amerikanischer Snowboarder
 Noboru Iguchi (* 1969), japanischer Filmregisseur und Schauspieler
Shikazo Iguchi (1889–1956), japanischer Ingenieur
 Takuto Iguchi (* 1988), japanischer Rennfahrer